Andrzej Wojaczek – regista
 Rafał Wojaczek – poeta
 Wojaczek – film